Albert Guinchard – calciatore svizzero
 Geneviève Guinchard – ex cestista francese
 Jean-Christophe Guinchard – triatleta svizzero
 Saturnino Herrán Guinchard – pittore messicano